Le tournoi européen de football féminin militaire 2014 est la première édition du tournoi européen de football féminin militaire faisant office de championnat d'Europe de football féminin militaire. Il s'est déroulé du  au  au stade du Forum à Saint-Maurice-de-Beynost. Il a vu la victoire finale de la France. Le tournoi était organisé par le ministère français de la Défense.

Déroulement du tournoi 

La compétition s'est déroulé du 3 au . La mise en jeu de la demi-finale France-Belgique a été effectuée par les joueuses lyonnaises Camille Abily et Élodie Thomis.

La finale arbitrée par messieurs Schult (Allemagne), Tétard et Moreau (France) s'est déroulée devant 500 spectateurs ; les cinq buts français sont respectivement marqués par Élodie Lizanno (), Marjolaine Bernard ( et ), Kelly Perdrizet () et Fanny Tenret ().

Galerie 

Images de la finale :

Références

Article connexe 

 Sport à Saint-Maurice-de-Beynost

Compétition intercontinentale d'équipes nationales de football
Compétition internationale féminine de football
Sports et armées
Football en France en 2014
Sport en France en juin 2014
Saint-Maurice-de-Beynost
Football dans l'Ain
Compétition de football en France
Europe F militaire